Osoby o tym nazwisku:
 Jan Zygmuntowicz – polski rzemieślnik
 Robert Zygmuntowicz – polski skoczek narciarski
 Zygmunt Zygmuntowicz – polski oficer